Тегеран ():
 Великий Тегеран - велика міська агломерація в Ірані.
 Тегеран - столиця та найбільше місто Ірану.
  Тегеран - остан в Ірані.

У мистецтві 
 «Тегеран» - роман радянського письменника Гарегіна Севунца.

Див. також 
 Тегеран-43